Lyla puede referirse a:

Personas
 Lyla Berg (nacida en 1951), político hawaiano.
 Lyla Pinch Brock, Egiptólogo canadiense.

Personajes
 Lyla Lerrol, un personaje secundario en los cómics de Superman.
 Lyla Garrity, un personaje de Friday Night Lights.
 Lyla Novacek, un personaje de August Rush.
 Lyla, es uno de los personajes principales de Mako Mermaids y una de los cientos de sirenas de Mako Island.

Música 
 Lyla, canción de Oasis.